Сезон ВНБА 2020 — стал 24-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), по окончании которого чемпионом, в четвёртый раз, стала команда «Сиэтл Шторм».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошедшем. Из-за пандемии COVID-19 драфт ВНБА 2020 года прошёл 17 апреля, в пятницу, в доме комиссионера ВНБА Кэти Энгельберт, расположенном в Беркли-Хайтс (штат Нью-Джерси). Под первым номером на нём клубом «Нью-Йорк Либерти» была выбрана защитник Сабрина Ионеску из Орегонского университета. Под вторым номером на этом драфте командой «Даллас Уингз» была выбрана форвард Сату Сабалли, партнёрша Ионеску по студенческой команде «Орегон Дакс».

Регулярный чемпионат стартовал 25 июля матчем между клубами «Сиэтл Шторм» и «Нью-Йорк Либерти», в котором «Шторм» разгромили своего противника со счётом 87:71. Из-за проведения Олимпийских игр в Токио традиционный Матч всех звёзд в этом году не состоялся, которые также были перенесены на следующий год из-за пандемии COVID-19. Регулярный чемпионат в этом году завершился 13 сентября, MVP которого была признана форвард клуба «Лас-Вегас Эйсес» Эйжа Уилсон. Наставник клуба «Миннесота Линкс», Шерил Рив, была признана тренером года, её подопечная, Кристал Дэнджерфилд, 16-й номер драфта — новичком года. Официально сезон 2020 года закончился 6 октября, когда клуб «Сиэтл Шторм» разгромил в третьем матче финальной серии до трёх побед команду «Лас-Вегас Эйсес», а MVP финала была признана форвард «Шторм» Брианна Стюарт.

Регулярный чемпионат

Таблица по конференциям 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Общая таблица чемпионата 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок ВНБА: Эйжа Уилсон, Лас-Вегас Эйсес
 Самый ценный игрок финала: Брианна Стюарт, Сиэтл Шторм
 Новичок года ВНБА: Кристал Дэнджерфилд, Миннесота Линкс
 Лучший оборонительный игрок: Кэндис Паркер, Лос-Анджелес Спаркс
 Лучший шестой игрок ВНБА: Дирика Хэмби, Лас-Вегас Эйсес
 Самый прогрессирующий игрок: Бетнайджа Лейни, Атланта Дрим
 Приз за спортивное поведение: Ннека Огвумике, Лос-Анджелес Спаркс
 Приз за лидерские качества: Натали Ачонва, Индиана Фивер
 Менеджер года: Дэн Падовер, Лас-Вегас Эйсес
 Тренер года: Шерил Рив, Миннесота Линкс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Эйжа Уилсон (Эйсес)
 Ф Брианна Стюарт (Шторм)
 Ц Кэндис Паркер (Спаркс)
 З Арике Огунбовале (Уингз)
 З Кортни Вандерслут (Скай)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Деванна Боннер (Сан)
 Ф Нафиса Коллиер (Линкс)
 Ц Майиша Хайнс-Аллен (Мистикс)
 З Дайана Таурази (Меркури)
 З Скайлар Диггинс (Меркури)

 Сборная новичков:
 Сату Сабалли (Уингз)
 Джазмин Джонс (Либерти)
 Кеннеди Картер (Дрим)
 Жюли Альмо (Фивер)
 Кристал Дэнджерфилд (Линкс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Алисса Томас (Сан)
 Брианна Тёрнер (Меркури)
 Элизабет Уильямс (Дрим)
 Бетнайджа Лейни (Дрим)
 Алиша Кларк (Шторм)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Нафиса Коллиер (Линкс)
 Брианна Стюарт (Шторм)
 Эйжа Уилсон (Эйсес)
 Ариэль Аткинс (Мистикс)
 Бриттни Сайкс (Спаркс)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2020